

Codici 
 A81 – codice ECO della difesa olandese, apertura degli scacchi

Strade 
 A81 – autostrada francese Le Mans – La Gravelle
 A 81 – autostrada tedesca